En eller EN henviser til forskellige artikler:
 En – er det første naturlige tal i talrækken
 En afgrund af frihed – er en dansk film fra 1989
 En bedre verden – er en roman af Bent Vinn Nielsen
 En by i provinsen – er en dansk TV-serie fra 1977
 En dag i oktober – en spændingsfilm fra 1991
 En dag på galopbanen – amerikansk-filmfarce med Marx Brothers
 EN – Europæisk Norm – En række standarder udgivet af European Committee for Standardization. Bl.a.:
 EN 1888 – er en sikkerhedsstandard for børnekøretøjer
 Engelsk (sprog) - forkortet til tider som en
 En (film) – sovjetisk film fra 1931 af Leonid Trauberg og Grigorij Kozintsev.